

Несьоловиці — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Несьоловиці — село в гміні Стенжиця Картузького повіту Поморського воєводства